

Localidades
 
 Saint-Bernard (Quebec)

 
 Saint-Bernard (Ain)
 Saint-Bernard (Côte-d'Or)
 Saint-Bernard (Quebec)
 Saint-Bernard (Isère)
 Saint-Bernard (Alto Reno)

Desambiguações de topônimos